Robert Lock (ur. 2 września 1997 w Calgary) – brytyjski skoczek narciarski i kombinator norweski. Reprezentant Wielkiej Brytanii. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2016 i 2017). Rekordzista tego kraju w długości skoku narciarskiego mężczyzn.

Przebieg kariery 
Rozpoczął uprawianie skoków narciarskich wraz ze swym bratem-bliźniakiem Jakiem w wieku 7 lat za namową Matthew Soukupa. Początkowo trenowali w mającym swoją siedzibę w Calgary klubie Altius Nordic Ski Club. W 2008 przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuują uprawianie tej dyscypliny sportu.

We wrześniu 2014 podczas treningu na skoczni dużej wchodzącej w skład kompleksu Utah Olympic Park Jumps w Park City skokiem na odległość 115 metrów ustanowił rekord Wielkiej Brytanii w długości skoku narciarskiego mężczyzn, bijąc tym samym dotychczasowy rekord wynoszący 113,5 metra, ustanowiony przez Glynna Pedersena. Rekord Roberta Locka został poprawiony przez jego brata-bliźniaka Jake'a około 2 tygodni później na tym samym obiekcie. W 2015 Robert Lock ponownie został rekordzistą Wielkiej Brytanii, uzyskując w Park City odległość 130 metrów.

W październiku 2014 otrzymał licencję międzynarodową i został powołany do juniorskiej reprezentacji Wielkiej Brytanii w narciarstwie klasycznym. W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską zadebiutował w lutym 2015 w Brattleboro, gdzie, w rozegranych 14 i 15 lutego, konkursach cyklu FIS Cup dwukrotnie zajął 31. miejsce. Tę samą pozycję zajął także dwa dni później w zawodach tej samej rangi w Lake Placid.

Pierwsze punkty FIS Cupu zdobył w lutym 2016 w słabo obsadzonych konkursach w Vancouver, gdzie dwukrotnie zajmował 11. lokatę. W tym samym miesiącu zadebiutował w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 52. miejscu w konkursie indywidualnym.

W lutym 2017 po raz drugi wystartował w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 54. pozycję w zmaganiach indywidualnych. W tym samym miesiącu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na przełomie czwartej i piątej dziesiątki zawodów rozegranych w Iron Mountain.

Oprócz skoków narciarskich Robert Lock uprawiał również kombinację norweską, jednak nie wyrobił w tej dyscyplinie licencji uprawniającej do udział w oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

Brytyjscy skoczkowie narciarscy
Brytyjscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Calgary